Меса Колорада има више значења:

 Меса Колорада (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Колорада (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Колорада (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Колорада (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Колорада (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Колорада (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Колорада (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Колорада, Меса Ларга (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Колорада (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса Колорада (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса Колорада (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса Колорада (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Меса Колорада (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меса Колорада (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Меса Колорада (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Меса Колорада (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Меса Колорада (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику